Isolda puede referirse a:
 
 Isolda de Irlanda («Isolda la Bella»), personaje de la leyenda celta Tristán e Isolda.
 Isolda de Bretaña («Isolda la de las manos blancas»), personaje de la leyenda celta Tristán e Isolda.
 Isolda, género de anélidos.